Viriola är ett släkte av snäckor. Viriola ingår i familjen Triphoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Viriola